Національний дивізіон Молдови 2021-22 () — 31-ий сезон чемпіонату Молдови з футболу. Чемпіонський титул всьоме поспіль здобув Шериф.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати матчів

Тури 1-14

Тури 15−28

Лідери чемпіонату

Плей-оф 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 травня 2022

|}

Примітки

Посилання 
 Інформація на uefa.com 
 Національний Дивізіон Молдови на soccerway 

2021-22
Молдова
Молдова
2021 у молдовському спорті
2022 у молдовському спорті